

Biografia 
Di origini calabresi, dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di Scienze della Formazione dell'Università "La Sapienza" di Roma laureandosi in Pedagogia.

Formatosi come insegnante, si trasferì nel 1981 in Germania, nel quartiere Linden di Hannover (Bassa Sassonia), che in seguito alternò varie volte con Osnabrück dove, tra il 2000 e il 2006, lavorò ad un progetto pilota denominato Europa-Klasse Deutsch-Italienisch in Osnabrück (in italiano: Classe europea italiana-tedesca in Osnabrück), nel quale sviluppò vari materiali didattici per l'apprendimento attivo della lingua italiana. Sempre agli inizi degli anni '80 Scigliano pubblica anche poesie, canzoni e racconti in prosa sia in tedesco che in italiano: i suoi lavori comprendono diversi volumi di poesie, contributi e antologie per mostre d'arte e fotografiche, che gli valsero numerosi premi e riconoscimenti letterari.

Membro basso-sassone dell'Associazione degli scrittori tedeschi (Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller), agli inizi degli anni '90 divenne presidente onorario del Co.As:Sc.It. Hannover, comitato scolastico finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e, dal 1999 al 2004, è stato presidente del C.A.A.I., comitato che sostiene i cittadini italiani in Bassa Sassonia.

Nel 2004 assume la carica di presidente della locale sezione di Hannover del COM.IT.ES., organo elettivo di rappresentanza che regola i rapporti di collaborazione tra i cittadini italiani residenti all'estero e i rispettivi uffici consolari, e di vicepresidente per la Germania di INTERCOMES, organo elettivo apartitico nazionale degli italiani residenti all'estero.

Nel 2008 Scigliano, su nomina tramite d.P.G.R. firmato dall'allora presidente della Regione Calabria Agazio Loiero, diviene membro per la Germania del Comitato direttivo della Consulta Regionale dei calabresi all'estero.

Nel 2010 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito a Scigliano l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia e, nel luglio 2014, anche l'onorificenza tedesca da parte del presidente Joachim Gauck.

Nel 2017 Scigliano ha lavorato come docente di lingua italiana presso la Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation di Hannover.

È inoltre presidente della società di calcio italiana U.S. Figli d'Italia Hannover 09, con sede nel quartiere Badenstedt.

Onorificenze

Onorificenze italiane

Onorificenze tedesche

Note 

Pedagogisti italiani
Pedagogisti tedeschi
Attivisti italiani
Attivisti tedeschi
Studenti della Sapienza - Università di Roma
Cavalieri dell'Ordine della stella d'Italia
Cavalieri dell'Ordine al merito di Germania